Dansk Eksportforening har været navnet på to organisationer:

 Dansk Eksportforening (stiftet 1895) – En ældre organisation, stiftet 1895 og senere nedlagt.
Danish Export Association – En nuværende paraplyorganisation for en række eksportnetværk, stiftet 1965 og indtil 2011 kaldet Dansk Eksportforening